John Davis pode se referir a:

 John Davis (produtor de televisão), estadunidense
 John Davis (explorador) (c. 1550–1605)
 John Davis (marinheiro)
 John Davis (halterofilista)
 John Davis (cantor), cantor norte-americano conhecido por ser uma das verdadeiras vozes por trás do duo Milli Vanilli

Ver também
John Davies
Jonathan Davis

Desambiguação